Ксения Александровна Аксёнова (урожд. Усталова) (род. , Свердловск) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на дистанции 400 м.

Карьера 
Родилась в Свердловске. Отец стоматолог, мать бухгалтер. Замужем за Алексеем Аксёновым, у них есть дочь Мария.

Чемпионка России 2010, серебряный призёр Чемпионата Европы 2010 на 400 м и Чемпионка Европы 2010 в составе эстафеты 4×400 м. Победительница летней Универсиады 2013 в беге на 400 м.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Соревнования

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани

Примечания

Ссылки 
 Профиль IAAF
 Профиль на сайте Федерации лёгкой атлетики России

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России